Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Интернасьонал» с момента образования клуба в 1909 году по настоящее время.

Главные тренеры клуба 
  Жозе Поппе Леан (1909)
  Карлос Клуве и  Орасио Карвалью (1910—1915)
  Рикардо Клуве (1916)
  Симон Алвес (1917)
  Марио Кунья (1918)
  Карлос Клуве (1919—1921)
  Жозе Луис Годолфин (1922)
  Тулиу Араужу (1923)
  Карлос Де Лоренси (1923)
  Жалма Пашеко (1924)
  Рикардо Клуве (1925)
  Луис Салес (1926)
  Тито Арреги (1926)
  Эделберто Мендонса (1927)
  Луис Аугусто Корреа Лима (1928)
  Мануэл Травассос (1929)
  Жан Рифф (1929)
  Мигель Хента (1930)
  Карлос Де Лоренци (1931)
  Мигель Хента (1932)
  Жан Рифф (1933—1934)
  Марио де Абреу (1934—1935)
  Оскар Паррот (1935)
  Милтон Соуто Майор (1936)
  Инокенсио Травассос Соуто (1936)
  Бернардо де Соуза Нето (1937)
  Абрахан Фернандес Боусас (1937)
  Исаак Голденберг (1937)
  Абрахан Фернандес Боусас (1938)
  Артур Торриани (1939)
  Руи Азеведо и Соуза (1940)
  Бенжамин Симойнс (1940)
  Ворми Бокорни (1941)
  Рикардо Диес (1942)
  Марио де Абреу (1942)
  Орландо Каведини (1942)
  Карлос Рибейро да Силва (1943)
  Ворми Бокорни (1943)
  Дарио Летона (1944)
  Орландо Каведини (1944)
  Эрминио де Брито (1945)
  Дарио Летона (1946)
  Карлос Воланте (1946—1948)
  Феликс Магно (1949)
  Орландо Каведини (1949)
  Алфеу (1949—1950)
  Альфредо Гонсалес (1950)
  Тете (1951—1957)
  Гастон Леал (1957)
  Мартин Франсиско (1958)
  Луис Энжелке (1958)
  Сервиро Родригес (1959)
  Силвио Пирилло (1959)
  Тете (1960)
  Абелард Жак Норонья (1960)
  Жуан Карлос Кунья (1960—1961)
  Сержио Моасир Торрес (1961)
  Карлос Фронер (1962)
  Педро Арио Фигейро (1962)
  Абелард Жак Норонья (1963)
  Сержиу Моасир Торрес (1964)
  Абилиу дос Рейс (1965)
  Ларри (1965)
  Паулинью де Алмейда (1966)
  Феликс Магно (1966)
  Мендес Рибейро (1966)
  Сержиу Моасир Торрес (1967)
  Педру Арио Фигейро (1967)
  Освалду Ролла (1968)
  Далтро Менезес (1968—1971)
  Дино Сани (1971—1974)
  Рубенс Минелли (1974—1976)
  Карлос Кастилью (1977)
  Сержиу Моасир Торрес (1977)
  Карлос Жайнети (1977—1978)
  Клаудио Дуарте (1978—1979)
  Зе Дуарте (1979)
  Энио Андраде (1979—1980)
  Марио Жулиато (1981)
  Клаудио Дуарте (1981)
  Эрнесто Гедес (1982—1983)
  Дино Сани (1983—1984)
  Отасилиу Гонсалвес (1984—1985)
  Омеру Кавальейро (1986—1987)
  Эниу Андраде (1987)
  Карлос Жайнети (1988)
  Шикинью (1988)
  Абел Брага (1988—1989)
  Пауло Сезар Карпежиани (1989)
  Клаудио Дуарте (1989)
  Браулио (1989)
  Жозе Луис Карбоне (1989)
  Эрнесто Гедес (1990)
  Левир Кулпи (1990)
  Валдир Эспиноза (1990)
  Орландо Бьянкини (1990)
  Энио Андраде (1990—1991)
  Абел Брага (1991)
  Клаудио Дуарте (1991)
  Антонио Лопес (1992)
  Энио Андраде (1993)
  Фалькао (1993)
  Прокопиу Кардозу (1994)
  Клаудио Дуарте (1994—1995)
  Абел Брага (1995)
  Педро Роча (1996)
  Нелсиньо Баптиста (1996)
  Элиас Фигероа (1996)
  Селсо Рот (1997—1998)
  Сассия (1998)
  Отасилио Гонсалвес (1998)
  Пауло Аутуори (1999)
  Валмир Лоурус (1999)
  Эмерсон Леао (1999)
  Зе Марио (2000—2001)
  Клаудио Дуарте (2001)
  Карлос Алберто Парейра (2001)
  Иво Вортман (2002)
  Гуто Феррейра (2002)
  Селсо Рот (2002)
  Клаудио Дуарте (2002)
  Муриси Рамальо (2003)
  Лори Сандри (2004)
  Жоэл Сантана (2004)
  Муриси Рамальо (2004—2005)
  Абел Брага (2006—2007)
  Алешандре Гало (2007)
  Абел Брага (2007—2008)
  Тите (2008—2009)
  Марио Сержио (2009)
  Хорхе Фоссати (2010)
  Селсо Рот (2010—2011)
  Фалькао (2011)
  Осмар Лосс (и. о.) (2011)
*  Доривал Жуниор (2011—2012)
  Фернандан (2012)
  Осмар Лосс (и. о.) (2012)
  Дунга (2012—2013)
  Осмар Лосс (и. о.) (2013)
  Клемер (и. о.) (2013)
  Абел Брага (2014)
  Диего Агирре (2015)
  Аржел Фукс (2015—2016)
  Фалькао (2016)
  Селсо Рот (2016)
  Лиска (и. о.) (2016)
  Антонио Карлос Заго (2017)
  Гуто Феррейра (2017)
  Одаир Элман (и. о. в 2017) (2018—2019)
  Рикардо Колбакини (и. о.) (2019)
  Зе Рикардо (2019)
  Эдуардо Коудет (2020)
  Абел Брага (2020—2021)
  Мигель Анхель Рамирес (2021)
  Осмар Лосс (и. о.) (2021)
  Диего Агирре (2021)
  Александер Медина (2022)
  Кауан ди Алмейда (и. о.) (2022)
  Мано Менезес (2022—н. в.)

Примечания 

ФК «Интернасьонал»
Интернасьонал